Germigny puede referirse a: 

 Germigny, comuna francesa situada en Marne.
 Germigny, comuna francesa situada en Yonne.